Gon pode referir-se a:
Gon, símbolo de "grado", unidade de ângulo plano.
Gon Freecs, protagonista de Hunter X Hunter.
Gon (mangá), personagem criado por Masashi Tanaka

Desambiguação